Svartliden kan syfta på:

 Svartlidengruvan – en gruva i Västerbottens län
 Svartliden (naturreservat) – ett naturreservat i Piteå kommun
 Svartliden (berg) – ett berg i Arvidsjaurs kommun
 Svartliden-Whitberget – ett naturreservat i Arvidsjaurs kommun